Шмелёва — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Шмелёва, Анастасия Александровна (род. 1985) — российская волейболистка.
 Шмелёва, Антонина Николаевна (род. 1994) — российская дзюдоистка.
 Шмелёва, Дарья Михайловна (род. 1994) — российская велогонщица.
 
 Шмелёва, Ирина Викторовна (род. 1961) — советская и российская актриса.
 Шмелёва, Ольга Павловна (род. 1939) — советский и российский физик.
 Шмелёва, Татьяна Викторовна — советский и российский филолог.
 См. также 
 Шмелёвы
 Сёстры Шмелёвы

 Примечания